Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Manuel Orantes 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)

  Bob Hewitt /  Raúl Ramírez (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1976